

Sigle 
Deutsche Rennsport Meisterschaft – campionato automobilistico tedesco, precursore del Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)
Digital Radio Mondiale – sistema mondiale di trasmissione digitale su onde radio
Digital rights management – gestione digitale dei diritti d'autore
Direct Rendering Manager – modulo del kernel Linux per gestire l'accesso all'hardware dei programmi che gestiscono il Direct Rendering Infrastructure
Direction du Renseignement Militaire – Direzione delle Informazioni Militari, agenzia di spionaggio francese
Data Resource Management
Dottore magistrale
donor relationship management

Codici 
 DRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Drama (Grecia)